Vasilescu ist der Familienname folgender Personen:

 Arina Gabriela Vasilescu (* 1997), rumänische Tennisspielerin
 Laura Vasilescu (* 1984), rumänische Handballspielerin
 Lia Olguța Vasilescu (* 1974), rumänische Politikerin
Nicolae Vasilescu (* 1930), rumänischer Radrennfahrer
 Nicolae Vasilescu-Karpen (1870–1964), rumänischer Ingenieur und Physiker
 Răzvan Vasilescu (* 1954), rumänischer Schauspieler